Le tournoi de Mahwah est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978 se dispute du 21 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Reid.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ilana Kloss et Marise Kruger.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Mahwah
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1978
Mahwah
Tennis aux États-Unis en 1978
Tennis en août 1978